Гетизберг има више значења:
 Гетизберг (Јужна Дакота)
 Гетизберг (Охајо)
 Гетизберг (Пенсилванија)